Олимпиады по информационным технологиям — соревнования между молодыми IT-специалистами, призванные реализовать потенциал начинающих Web-мастеров, программистов, администраторов и прочих работников IT, а также побудить их развивать собственные способности.

В настоящее время проводится довольно много олимпиад по ИТ, в том числе и в России. Подробную информацию о проводимых в России онлайн-олимпиадах по информационным технологиям, в особенности по программированию, можно получить на сайтах подмосковной школы программистов , сборниках крупнейших олимпиад по информатике olympiads.ru  и vseolimp.ru 

В настоящее время проведение олимпиад по информационным технологиям очень востребовано. С одной стороны, соревнования между будущими специалистами в этой стремительно развивающейся области побуждает их повышать качество собственных знаний. С другой стороны, выявление лучших — прекрасная возможность для работодателей найти себе достойного работника.

Олимпиады по программированию наиболее популярны. Существуют даже разновидности спортивного программирования. Наиболее популярная из них — Topcoder. Призовой фонд Topcoder Open (самый престижный турнир в этом виде спорта) составляет около $300 000. Но это, конечно же, не главное. Главное — заняв высокое место в этом турнире, программист может рассчитывать на работу практически на любом предприятии.

В России одним из наиболее популярных центров проведения олимпиад по программированию является Таганрогский государственный университет, имеющий собственную автоматизированную систему проверки выполненных задач.
Эта система открыта для новых участников и характеризуется регулярными виртуальными соревнованиями.

В настоящее время уровень программирования в России сильно растет, поэтому программирование начинают изучать уже «со школьной скамьи», ежегодно проводятся школьные, городские и другие олимпиады по информационным технологиям и программированию.

Ссылки 
 Волга ИТ  — Поволжская олимпиада по информационным технологиям среди студентов и аспирантов "Волга ИТ".
 Портал олимпийского движения ТТИ Южного Федерального Университета 
 vseolimp.ru 
 Подмосковная школа программистов 
 Турнирная система Contester
 Интернет-олимпиады олимпиады по информатике и программированию для школьников 7-11 классов 

Соревнования по программированию